Богосло́во — название населённых пунктов.

Россия 
 Богослово — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Богослово — село в Суздальском районе Владимирской области.
 Богослово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Богослово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Богослово — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Богослово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Богослово — село в Ногинском районе Московской области.
 Богослово — деревня в Щёлковском районе Московской области.
 Богослово — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Богослово — село в Скопинском районе Рязанской области.
 Богослово — село в Чернском районе Тульской области.
 Богослово — до 1960 года название села Калиновка Становлянского района Липецкой области.